Андриановская — название населённых пунктов в России:

 Андриановская — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Андриановская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Андриановская — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.